Солфатара може бити:
 солфатара, фумарола из које избија водоник-сулфид
 Солфатара, вулкански кратер смештен у близини Напуља у јужној Италији

Вулкани